TACE16 – sigla di Tamil All Character Encoding, schema di codifica dei caratteri
 Tace! – album di Hans-Joachim Roedelius del 1993

Altri progetti